Tony Crane (The Merseybeats) (1945), Engels zanger, gitarist en songwriter voor The Merseybeats, The Merseys en solo
 Tony Crane (Terry Brandon), artiestennaam van Terry Brandon, Engels zanger en songwriter, voor The Typhoons en solo
 Tony Crane (voetballer) (1982), Engels voetballer voor Sheffield Wednesday, Grimsby Town, Worksop Town, Boston United en Hallam